Дорадина (Мату-Гросу-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.
 Дорадина (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.